Anchialos kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pomorie (ort), Burgas, Obsjtina Pomorie,

Grekland 

 Anchíalos, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar